

Toponimi 
 Canada
 Stoneham – stazione sciistica del Québec
 Regno Unito
 Stoneham – località nei pressi di Southampton, Hampshire
 Stati Uniti d'America
 Stoneham – città della contea di Oxford, Maine
 Stoneham – comune della contea di Middlesex, Massachusetts

Varie 
 numero di Stoneham – classe di numeri reali